JASO steht für:
 Japanese Automotive Standards Organization und deren Spezifikationen für Automobilteile, für Öle, siehe:
 Motoröl#JASO
 Schmieröl#JASO-Spezifikation

Jaso bezeichnet:
 Iaso (Mythologie), eine Heilerin der antiken griechischen Mythologie

Siehe auch:
 Yaso
 Iaso

Abkürzung